Drostei steht für:
 Drostei, Verwaltungsbezirk und Wohn- und Amtssitz des Drosten
 Drostei (Pinneberg), denkmalgeschütztes Gebäude in Pinneberg